Бис(дихлори́д трикарбонѝлруте́ния) — карбонильный комплекс рутения состава [Ru(CO)Cl]. Представляет собой бесцветные кристаллы, устойчивые на воздухе.

Получение 
 Реакция додекакарбонилтрирутения и хлороформа:

Физические свойства 

Плохо растворяется в хлороформе и дихлорметане. Хорошо растворяется в метаноле и тетрагидрофуране.

Биологические свойства 
Токсичен. При попадании в организм выделяет молекулярный газотрансмиттер — моноксид углерода, благодаря чему рассматривается в качестве одного из экспериментальных способов терапии раковых заболеваний.

Источники

Литература 
 

Комплексные хлориды
Карбонильные комплексы рутения
Соединения рутения по алфавиту